El Cap de la Serra és una serra situada al municipi de Biosca (Segarra) amb una elevació màxima de 648 metres.

Referències 

Serres de Biosca